Тони Тонев Стателов е български инженер и плувец.

Биография 
Тони Стателов е роден на 15 януари 1950 година. По професия е машинен инженер. Участва в щафетата 4 × 100 метра свободен стил на Летните олимпийски игри 1976 заедно с Петър Георгиев, Стефан Георгиев и Николай Ганев. Той е многократен републикански шампион по плуване.

Родословие

Бележки 

Български плувци
Български инженери
Български спортисти от Македония